Hans Hanke ist der Name folgender Personen:

* Hans Hanke (Mediziner) (1903–1985), deutscher Mediziner 
 Hans Hanke (Politiker) (* 1920), deutscher Politiker (LDP), MdL Sachsen-Anhalt